Limnocyon (Лимнокион — „мочварни пас”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара из изумрле породице Limnocyonidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из парафилетског рода Limnocyon су по исхрани биле сваштоједи, а по изгледу и величини су биле сличне лисицама. Врста Limnocyon verus је тежила од 5,07 до 8,36 kg, а врста Limnocyon potens око 15,84 kg. Зубна формула код врсти из овог парафилетског рода је . Трећи пар горњи и доњи кутњака (M3/m3) није присутан у вилицама. Први пар горњи и доњи преткутњака (P1/p1) и трећи пар горњи преткутњака (P3) има двоструки коријен. Лобање код ови врста су биле широке, а ноге су кратке и робусне. Ове врсте су се кретале плантиградно и биле су способне да се пењу по дрвећу.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Limnocyon.

Временска распрострањенст парафилетског рода Limnocyon унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Limnocyonidae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 J. L. Wortman (1902.) "Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum." The American Journal of Science, series 4 13:197-206
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 M. R. Thorpe (1923.) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 R. H. Denison (1938.) "The broad-skulled Pseudocreodi." Annals of the New York Academy of Sciences 37:163-256
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 C. L. Gazin (1976.) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 J. G. Eaton (1982.) "Paleontology and correlation of Eocene volcanic rocks in the Carter Mountain area, Park County, southeastern Absaroka Range, Wyoming." Contributions to Geology, University of Wyoming 21(2):153-194
 Daniel L. Gebo & Kenneth D. Rose (1993.) "Skeletal morphology and locomotor adaptation in Prolimnocyon atavus, an early Eocene hyaenodontid creodont". Journal of Vertebrate Paleontology, 13:1, 125-144
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара